Il termine Dufour può riferirsi a:

Persone
Denis Dufour – compositore francese
Georges Joseph Dufour – generale francese
Guillaume-Henri Dufour – generale e ingegnere svizzero
Jean-Marie Léon Dufour – medico e naturalista francese
Maurizio Dufour – architetto italiano
Théophile Dufour – giudice svizzero
Xavier Léon-Dufour – gesuita e teologo francese.

Astronomia
1961 Dufour – asteroide

Geografia
Punta Dufour – vetta del massiccio del Monte Rosa
Villa Spinola Dufour – complesso di ville a Cornigliano

Altro
Elah Dufour – gruppo dolciario italiano